Deutsche Tourenwagen Masters
IATA kod za Zračnu luku Dortmund
DTM, vrsta podatkovnog sloja
u nazivlju HRM-a pokrata za desantni tenkonosac-minopolagač